Schlossfelsen oder Schloßfelsen steht für

Berge:    
Schloßfelsen (Steinwald), Bayern
Schlossfelsen (Schwäbische Alb)
Tailfinger Schlossfelsen
Schlossfelsen (Südtirol)

Weiteres:
Schlossfelsen Prunn von Nußhausen, Naturschutzgebiet
Schlossfelsen Falkenstein: Burg Falkenstein (Vogtland)

Siehe auch:
 Schlossfels